Темрюкский переулок:

 В Краснодаре:
 1-й Темрюкский переулок
 2-й Темрюкский переулок
 3-й Темрюкский переулок

См. также 

 Темрюкская улица